Сильориго-де-Льебана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льебана. Занимает площадь 104,3 км². Население — 1345 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Кантабрии